De Rasier, ook Razières, Rasieres, Roegiers of Rogiers was een Zuid-Nederlandse familie die zich bezighield met de edelsmeedkunst. Tot de bekendste leden behoren:
 Geeraert de Rasier (1536-1587)
 Artus de Rasier (1563-1609), zoon van Geeraert
 Rombout de Rasier (ca. 1573-1634), zoon van Geeraert
 Theodoor de Rasier (1602-1654), zoon van Rombout